Il Clube Desportivo das Aves, noto come CD Aves o Desportivo Aves, è una società calcistica portoghese con sede nella città di Vila das Aves. Milita nella Primeira Liga, la massima divisione del campionato portoghese di calcio.

Nella stagione 2017-2018, dopo aver ottenuto la prima salvezza in massima serie (13º posto finale), ha vinto la Coppa di Portogallo battendo per 2-1 in finale lo , senza però ottenere la licenza UEFA per partecipare all'Europa League.

Rosa 2020-2021 
Aggiornata al 7 settembre 2020.

Rosa 2019-2020 
Aggiornata al 3 settembre 2019.

Rosa 2018-2019 
Aggiornata al 5 settembre 2018.

Rosa 2017-2018 
Aggiornata al 13 marzo 2018.

Palmarès

Competizioni nazionali

2017-2018

1984-1985

Altri piazzamenti

Finalista: 2018

Secondo posto: 2005-2006, 2016-2017
Terzo posto: 1999-2000, 2011-2012

Collegamenti esterni
 

Desportivo Aves